Анучино:

Россия 
 Анучино — деревня в Лямбирском районе Мордовии.
 Анучино — деревня в Сергачском районе Нижегородской области.
 Анучино — село в Каменском районе Пензенской области.
 Анучино — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Анучино — село в Анучинском районе Приморского края.
 Анучино — деревня в составе Курильского городского округа Сахалинской области, на острове Анучина.
 Анучино — железнодорожный разъезд Куйбышевской железной дороги.